Пиментель () — итальянский топоним и испанская фамилия:
 Пиментель — коммуна в итальянском регионе Сардиния.
 Пиментели — испанский благородный род португальского происхождения, глава которого с 1398 года носил титул графа, а с 1473 года — герцога де Бенавенте:
 
 Пиментель, Валентин (род. 1991) — панамский футболист.
 Пиментель, Моника (род. 1989) — арубская тхэквондистка.
 Пиментель, Педро Антонио (1830—1874) — доминиканский военный и политический деятель.
 Пиментель, Эрик (род. 1990) — мексиканский футболист.
Сложные фамилии:
 Альварес де Толедо-и-Пиментель, Фернандо (1507—1582) — испанский государственный деятель и военачальник, 3-й герцог Альба-де-Тормес.
 Гусман-и-Пиментель, Гаспар де (1587—1645; более известный как граф-герцог де Оливарес) — испанский государственный деятель, фаворит короля Филиппа IV.
 Нарварте Пиментель, Андрес (1781—1853) — венесуэльский политик, исполняющий обязанности президента Венесуэлы (1835 и 1836—1837).
 Фахардо де Суньига-и-Рекесенс-и-Пиментель, Педро (1602—1647) — испанский государственный деятель.
 Хонтель Пиментель, Мигель (род. 1985; более известный как просто Мигель) — американский певец, автор песен и музыкальный продюсер.
 Эрнандес Пиментель, Рональд Хосе (род. 1997) — венесуэльский футболист.

См. также 
 Пиментел